Lapentti ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Lapentti (* 1983), equadorianischer Tennisspieler
 Nicolás Lapentti (* 1976), ecuadorianischer Tennisspieler